A 29.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 6 de maio a 11 de maio de 1975 com um percurso de 894,6 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Genebra, e final em Lancy.
O vencedor foi o espanhol Francisco Galdós, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,5 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1975
1975 na Suíça
1975 no ciclismo